Aurochs bezeichnet:

 Auerochse, die englischsprachige Bezeichnung des Auerochsen
 (6043) Aurochs, einen Asteroiden